Océ
 Office of Congressional Ethics